Terry Gou (1950-), un magnat des affaires et milliardaire taïwanais.

Gou peut aussi désigner :
 Gou, une commune du Burkina Faso.

GOU est un sigle qui peut désigner :
 Grupo de Oficiales Unidos, une organisation militaire secrète argentine.
 Grande opération d'urbanisme, dispositif de la loi ÉLAN (portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) de 2018 ;